(engl., AES, auch: , abgekürzt AES-NI) ist eine Erweiterung des x86-Befehlssatzes von Intel- und AMD-Prozessoren. Entwickelt wurde die Befehlssatzerweiterung von Intel im März 2008. Die Befehlssatzerweiterung wurde entwickelt, um AES-Verschlüsselungen und -Entschlüsselungen zu beschleunigen.


Software, die die AES-Erweiterung nutzt 

 7-Zip 9.20
 BitLocker
 Boxcryptor
 Cryptography API: Next Generation (ab Windows 7)
 DiskCryptor 0.9
 dm-crypt
 FileVault Version 2
 FreeBSD's OpenCrypto API
 Linux Cryptographic API
 mbed TLS
 OpenBSD ab 4.8 und ab Version 4.9 der komplette Befehlssatz
 OpenSSL 1.0.1
 OPNsense
 Oracle Database 11g Release 2 Patchset 1 (11.2.0.2) Transparent Data Encryption
 Parallels Desktop für Mac 6
 pfSense
 PGP Desktop 10.1.0+ (nur Windows)
 Solaris (ab Solaris 10 8/10)
 Synology DSM
 The Bat 4.3
 Tor
 TrueCrypt 7.0
 VeraCrypt Allerdings nicht zur Generierung von Keys
 VMware Workstation 7.1
 Oracle VirtualBox 5.0
 WinRAR 4.01

Weblinks 
 AES-Befehlssatzerweiterung (PDF; 2,9 MB)
 Intel Advanced Encryption Standard (AES) Instructions Set - Rev 3.01
 Intel-Prozessoren mit AES-NI-Erweiterung

Einzelnachweise 

Prozessorarchitektur nach Befehlssatz
Rechnerarchitektur